In quest'edizione le partite del primo turno sono state eccezionalmente giocate al meglio dei tre set, anziché dei cinque.

Jürgen Melzer e Philipp Petzschner erano i detentori del titolo ma sono stati sconfitti nei quarti di finale da Bob e Mike Bryan.

I gemelli Bryan hanno sconfitto in finale Robert Lindstedt e Horia Tecău per 6-3, 6-4, 7-62

Teste di serie 

 Bob Bryan /  Mike Bryan (campioni)
 Maks Mirny /  Daniel Nestor (secondo turno)
 Mahesh Bhupathi /  Leander Paes (secondo turno)
 Rohan Bopanna /  Aisam-ul-Haq Qureshi (primo turno)
 Jürgen Melzer /  Philipp Petzschner (quarti di finale)
 Michaël Llodra /  Nenad Zimonjić (semifinale)
 Mariusz Fyrstenberg /  Marcin Matkowski (primo turno)
 Robert Lindstedt /  Horia Tecău (finale)

 Eric Butorac /  Jean-Julien Rojer (secondo turno) 
 Mark Knowles /  Łukasz Kubot (primo turno) 
 Wesley Moodie /  Dick Norman (terzo turno) 
 Juan Ignacio Chela /  Eduardo Schwank (terzo turno) 
 Marcelo Melo /  Bruno Soares (secondo turno) 
 Marcel Granollers /  Tommy Robredo (terzo turno) 
 Marc López /  David Marrero (secondo turno) 
 Daniele Bracciali /  František Čermák (secondo turno)

Coppie che hanno ricevuto una wildcard
  Daniel Cox /  James Ward
  Jamie Delgado /  Jonathan Marray
  Chris Eaton /  Joshua Goodall
  Colin Fleming /  Ross Hutchins
  Lleyton Hewitt /  Peter Luczak

Coppie passate dalle qualificazioni

  Karol Beck /  David Škoch
  Ryan Harrison /  Travis Rettenmaier
  Treat Conrad Huey /  Izak van der Merwe
  David Rice /  Sean Thornley
  Leoš Friedl /  David Martin (lucky loser)
  Sanchai Ratiwatana /  Sonchat Ratiwatana (lucky loser)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Torneo di Wimbledon 2011
ATP World Tour 2011